Марио Ланцани (, род. 10 марта 1963, Милан) — итальянский шахматист, международный мастер (1999).

Чемпион Италии 1987 г. Бронзовый призёр чемпионатов Италии 2000 и 2002 гг.

В составе команды «Società scacchistica milanese» победитель командного чемпионата Италии 1982 г.

В составе сборной Италии участник командного чемпионата Европы 1989 г.,  1988, 1990 и 2000 гг. (в 1990 г. команда стала бронзовым призёром соревнования).

В 1981 г. представлял Италию на юниорском чемпионате Европы.

Победитель  по быстрым шахматам в Сан-Джорджо-су-Леньяно (1982 и 1983 гг.; турниры проводились впервые).

Участник ряда международных турниров. Лучшие результаты — победа в мемориале Э. Креспи (1993 г.) и 2-е место на турнире в Милане (2004 г.).

Участник личных чемпионатов Европы 2005, 2006 и 2011 гг.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Марио Ланцани в чемпионатах Европы по шахматам среди юниоров
 Выступления Марио Ланцани в командных чемпионатах Европы
 Выступления Марио Ланцани в Кубках Митропы

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам